El nombre de Basílica de San Esteban es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como basílica , en advocación a algún santo llamado Esteban.

Advocación 
 San Esteban protomártir.
 Esteban I de Hungría (+ 1038), rey de Hungría.
 Para otros santos, véase San Esteban, desambiguación.

Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.

en Italia 
 Basílica de San Esteban, en la ciudad de Bolonia.

en Hungría 
 Basílica de San Esteban rey (Szent István-bazilika), en la ciudad de Budapest.

en Israel 
 Basílica de San Esteban, en la ciudad de Jerusalén.